Tryzub – stemma dei principi Rjurikidi e della Rus' di Kiev
 Tryzub – sineddoche con la quale è noto lo stemma dell'Ucraina

Pagine di disambiguazione